

Geografia

Italia 
 Pieve San Maurizio – frazione di Torre de' Picenardi, comune nella provincia di Cremona (Lombardia)
 Pieve di San Maurizio – chiesa di Roccaforte Mondovì, comune nella provincia di Cuneo (Piemonte)